McKellar – gmina w Kanadzie

Osoby noszące nazwisko McKellar:
 Danica McKellar – amerykańska aktorka
 Don McKellar – amerykański aktor